A-ліга 2018 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Судува.

Клуби

Регулярний чемпіонат

Результати

Тури 1-14

Тури 15-28

Чемпіонський раунд

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня/3 листопада 2018

|}

Примітки

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 

2018
Литва
2018 у Литві